Il mistero del crocevia (La nuit du carrefour) – romanzo di Georges Simenon del 1931
La notte dell'incrocio (La nuit du carrefour) – film del 1932 diretto da Jean Renoir